Розанов, Николай Николаевич (род. 1940) — российский учёный, физик-теоретик, специалист в области нелинейной оптики и лазерной физики.
 Розанов, Николай Павлович (1809—1883) — духовный историк, воспитанник московской семинарии.
 Розанов, Николай Павлович (1912—1994) — профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, инженер-гидротехник.
 
 Розанов, Николай Сергеевич (1870—?) — врач, депутат Государственной думы III созыва от Саратовской губернии.

Примечания